Ardèche, okcitansko Ardecha, je lahko:

 Ardèche - departma v jugovzhodni Franciji
 Ardèche - reka v Franciji, desni pritok Rone